Рукер () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Рукер () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Рукер.
 Рукер () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Віштя.